Коломбјер може да се односи на:

 Коломбјер (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Коломбјер (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Коломбјер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Коломбјер (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Коломбјер (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Коломбјер (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Коломбјер“